Bestla (mythologie), een oerreuzin uit de Noordse mythologie
Bestla (maan), een maan van Saturnus